La Séquence des avatars est une série de romans de fantasy se déroulant dans le monde imaginaire des  Royaumes oubliés, publiée chez Fleuve noir.

Romans 
 Valombre (1994), par Scott Ciencin, sous le pseudonyme Richard Awlinson
 Tantras (1994), par Scott Ciencin, sous le pseudonyme Richard Awlinson
 Eauprofonde (1994), par Troy Denning, sous le pseudonyme Richard Awlinson
 Le Prince des mensonges (1996), par James Lowder
 Le Procès de Cyric le fou (2005), par Troy Denning

Littérature sur les Royaumes oubliés